Челлендж-лига 2004/05 () — 2-й розыгрыш Челлендж-лиги, второй лиги в футбольной системе Швейцарии.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

Швейцария
Швейцария
Челлендж-лига
Спорт в Швейцарии в 2004 году
Спорт в Швейцарии в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005